Le Tournoi de tennis de Cincinnati 1983 s'est déroulée du 15 au  sur dur. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Mats Wilander remporte le tournoi en simple en battant John McEnroe en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Victor Amaya et Tim Gullikson s'imposent en finale face à Carlos Kirmayr et Cássio Motta.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 ATP World Tour
 Tournoi de tennis de Cincinnati

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 1983
ATP 1983
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en août 1983